Giuseppe Martinelli – pittore italiano
Giuseppe Martinelli – ciclista e dirigente sportivo italiano